Ленц е немска фамилия и може да се отнася до:

 Зигфрид Ленц (1926-2014) – немски писател
 Хайнрих Ленц (1804-1865) - немски физик, на коготο е наречен Законът на Ленц
 Якоб Михаел Райнхолд Ленц (1751–1792) - немски поет от периода „Бурни устреми“.